Крайнев (Крайнёв) — русская фамилия. Известные носители:

 Крайнёв, Василий Васильевич (1879—1955) — русский художник и педагог.
 Крайнев, Владимир Всеволодович (1944—2011) — российский пианист, музыкальный педагог, общественный деятель.
 Крайнев, Николай — советский футболист, защитник.
 Крайнев, Николай Степанович (1924—1944) — Герой Советского Союза (1945).